Вита́лий Биа́нки: Бианки, Виталий Валентинович (1894—1959) — русский детский писатель, сын зоолога В. Л. Бианки.
 Бианки, Виталий Витальевич (1926—2021) — советский и российский орнитолог, доктор биологических наук, сын писателя В. В. Бианки